

Pessoas
 Derek Bell (ator), ator britânico
 Derek Bell (músico), músico e compositor irlandês.
 Derek Bell (piloto), um piloto britânico de carros de corrida.
 Derek Bell (beisebol), um jogador americano de beisebol.

Desambiguação